Název Číhaná má více sídel:
 Číhaná (Teplá), část města Teplá v okrese Cheb
 Číhaná (Bochov), část obce Bochov v okrese Karlovy Vary
 Číhaná (Úněšov), část obce Úněšov v okrese Plzeň-sever

… a vrchol:
 Číhaná (Žihelská pahorkatina) (582,2 m) – vrchol v Žihelské pahorkatině, severozápadně od Balkové v okrese Plzeň-sever